Таболин, Вячеслав Александрович
 Таболина, Татьяна Вячеславовна